Осераре има више значења:

 Осераре (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Осераре (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику